Antonio Hernández peut faire référence à :
 Antonio Hernández Palacios (1921-2000), peintre et auteur de bande dessinée espagnol
 Antonio Hernández Mancha (1951-...), avocat et homme politique espagnol
 Antonio Hernández (1953-...), acteur, réalisateur et scénariste espagnol
 Antonio Hernández Dueñez (1970-...), boxeur mexicain 
 Antonio Urrea Hernández (1888-1999), supercentenaire espagnol

Voir aussi